421 километр — платформа Горьковского региона Горьковской железной дороги, в 19,1 км на запад от станции Нижний Новгород-Московский. Расположена в черте города Дзержинска, в промзоне, обслуживает заводских работников. В связи с выраженностью пассажиропотока в часы пик, ряд поездов следуют без остановки во внепиковое время. Пригородные поезда курсируют до станций: Нижний Новгород-Московский, Дзержинск, Гороховец, Вязники. Имеет 1 боковую высокую платформу (от Нижнего Новгорода) и 1 островную высокую платформу (на Нижний Новгород), к которой примыкают 2 и 3 главные пути (3-й путь используется, главным образом, под грузовое движение), ограниченных пешеходными настилами со светофорами. Касса на платформе отсутствует. Ранее в районе платформы с севера находилось трамвайное кольцо маршрутов № 1, 6 «Восточное» Дзержинского трамвая, в настоящее время здание диспетчерской разрушено, на его месте — автостоянка и филиал «Тосол-Синтез».

Примечания 

Остановочные пункты Горьковского региона Горьковской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Нижнего Новгорода
Транспорт Дзержинска (Нижегородская область)